Hexagonia (kever): geslacht van kevers uit de familie van de loopkevers
 Hexagonia (schimmel): geslacht van schimmels